

Sigle 
 Self-Realization Fellowship – organizzazione religiosa fondata da Paramahansa Yogananda
 Sweden Rock Festival – festival musicale svedese
 Short Rotation Forestry – tecnica di gestione del territorio che consiste in una piantagione di specie forestali a rapida crescita, caratterizzata da una densità elevatissima e da una rotazione molto breve, compresa tra 2 e 5 anni. La piantagione è ceduata 5–6 volte nel corso del ciclo di coltura, producendo 400-700 q di biomassa a ogni ceduazione. Si tratta pertanto di una coltura agraria basata su specie forestali e destinata a produrre esclusivamente biomassa energetica.
 Schweizer Radio und Fernsehen – azienda radiotelevisiva svizzera

Codici 
 srf – codice ISO 639-3 della lingua nafi